Fluglinie bedeutet:
 Flugstrecke, im engeren Sinne eine einzelne Verbindung von Flugzielen (Destinationen).
 Fluggesellschaft (umgangssprachlich)

Siehe auch 

Linienflug